Players Tour Championship 2010/2011 – Turniej 6 – ósmy turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, a szósty rozegrany w tym cyklu na Wyspach Brytyjskich, rozegrany w World Snooker Academy w Sheffield (Anglia) w dniach 14–17 października 2010 roku.

Wzięło w nim udział ?? zawodników.

W finale Walijczyk Dominic Dale pokonał Anglika Martina Goulda wynikiem 4–3.

Nagrody  
Zwycięzca: L10 000
II miejsce: L5 000

Półfinalista: L2 500
Ćwierćfinalista: L1 500

Ostatnia 16: L1 000
Ostatnia 32: L600
Ostatnia 64: L200

Turniej główny

Runda pre-eliminacyjna 
Do 4 wygranych frame’ów

Faza główna

Górna połówka

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Dolna połówka

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe  
  Matthew Stevens 142, 113, 105
  Xiao Guodong 138
  Andy Hicks 137, 103, 102
  Dominic Dale 136, 127
  Ding Junhui 135, 102
  Neil Robertson 133
  Chen Zhe 132
  Daniel Wells 132
  Liang Wenbo 131, 110
  Anthony McGill 128
  Marco Fu 125
  Judd Trump 122, 108
  Andrew Higginson 120
  Barry Hawkins 117
  Mark Selby 116
  Stuart Carrington 115
  Rod Lawler 113
  Jimmy White 113
  James McBain 112
  Alan McManus 111
  Adrian Gunnell 107
  Jamie Burnett 104
  Adam Wicheard 103, 102
  Liam Highfield 103
  Jimmy Robertson 103
  Liu Song 103
  Robert Milkins 101
  Simon Bedford 101
  David Grace 101
  Mark Allen 101

Przypisy 

Players Tour Championship 2010/2011
Sport w Sheffield
2010 w Anglii